Кеймбридж или Кембридж може да се отнася за:
 Градове
 Кеймбридж, град в Англия
 В Съединените щати
 Кеймбридж (Айдахо)
 Кеймбридж (Масачузетс)
 само „Кеймбридж“ наричат често и известния университет в Кеймбридж, Англия